Stars on Ice – rewia łyżwiarska
 Stars on Ice – program telewizyjny